Adão Ferreira (Dracena, 9 de julho de 1947 – Gurupi, 1 de julho de 2006) foi um político, poeta e compositor brasileiro.

Biografia 
Filho de Delfino Ferreira Neto e Berlamina Monteiro de Souza, Adão fez as primeiras letras em sua terra natal. Depois, em 1959, na companhia de seus pais e seis irmãos, veio morar em Gurupi, no então médio norte de Goiás, hoje, base territorial do estado do Tocantins. Foi vereador de Gurupi por um período de 12 anos, onde também ocupou a presidência do legislativo municipal. Com a morte do prefeito Jacinto Nunes em 1988, assumiu o cargo de prefeito no período de outubro a dezembro. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi - FAFICH, hoje, Faculdade Unirg, da qual lutou incansavelmente para a sua implantação e o reconhecimento de seus primeiros cursos.

Juntamente com o irmão, Milton Ferré e o poeta Adonis Delano é autor do hino oficial de Gurupi. Também é autor dos Hinos do Gurupi Esporte Clube e da cidade de Formoso do Araguaia. Foi cofundador da Academia Gurupiense de Letras. Participava ativamente dos movimentos culturais da cidade, tendo ocupado os cargos de vice-presidente da Associação de Artes de Gurupi e de presidente da Associação dos Músicos de Gurupi e Região. Amante do futebol, Adão Ferreira participou também da fundação Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA).

Em reconhecimento ao talento cultural de Adão Ferreira, no dia 20 de janeiro de 2007, a Academia Gurupiense de Letras promoveu o lançamento de póstumo de seu livro Acordei para a Vida (Edições AGL), onde relata sua experiência como alcoólatra e de como conseguiu livrar-se do vício.

Adão Ferreira presidiu por vários mandatos o CEREA - Centro de Recuperação do Alcoólatra, dando a sua parcela na recuperação dos viciados, com testemunho positivo de sua própria vida. O intelectual era casado com Helvânia Dias Ferreira, com quem teve três filhos: Patrícia, Evaristo e Rafaella.

Mortos em 2006
Poetas do estado de São Paulo
Memorialistas do Brasil
Compositores do estado de São Paulo
Prefeitos de Gurupi
Naturais de Dracena